Abrotanella är ett släkte av mycket småväxta korgblommiga växter, ibland inte mer än någon millimeter höga. Abrotanella ingår i familjen korgblommiga växter.

Släktet återfinns i Australien, Nya Zeeland och södra Sydamerika.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Externa länkar 

Korgblommiga växter
Abrotanella

en:Catalan language